Charles Stuart kan syfta på bland andra:

* Charles E. Stuart (1810–1887), amerikansk politiker
 Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie; 1720–1788), skotsk-engelsk tronpretendent
 Charles Stuart (konstnär), brittisk landskapsmålare verksam 1881–1904.

Se även 

 Charles Stewart